Cette liste des philosophes par pays regroupe les personnes ayant contribué à la philosophie dans au moins leur pays.

Amérique 

 États-Unis

Europe 

 France
Grande-Bretagne
 Italie
 Russie